Киевская Мадонна — символическое изображение женщины, которая кормит спрятавшись в киевском метро ребенка, чтобы защититься от бомбардировки столицы Украины Киева в 2022 году Вооруженными силами Российской Федерации во время российско-украинской войны. Фотография, сделанная журналистом Андрашем Фельдешем, приобрела популярность в интернете. Она стала иллюстрацией как гуманитарного кризиса, так и несправедливой войны. Снимок стал вдохновением для иконы, расположенной в католической церкви в Муньяно-ди-Наполи, Италия, ставшей художественным символом сопротивления и надежды.

История 
В первые дни полномасштабного вторжения России на Украине образ 27-летней укрывшейся тоннелях киевского метро Татьяны Близняк, которая кормит грудью свою трёхмесячную дочь Маричку, привлек внимание венгерского журналиста Андраша Фельдеса, который спонтанно снял её на видео. Женщина пряталась в метро с мужем и ребёнком с 25 февраля 2022 года, чтобы защититься от нападения во время бомбардировки Киева Вооруженными силами Российской Федерации. Хотя их должны были эвакуировать 26 февраля, они не смогли выбраться из тоннеля из-за боевых действий. Фотография была опубликована на официальном сайте Ватикана. Украинская художница Марина Соломенникова из Днепра была среди тех, кто его увидел. Она использовала образ женщины как вдохновение для своего портрета Марии, кормящей младенца. На картине в качестве покрывала Марии использован украинский женский головной убор, а ее голова изображена на фоне карты метрополитена. 5 марта 2022 года художница выложила портрет в Интернет.

По просьбе священника Вячеслава Окуна, полотняная копия портрета «Мадонна из метро» была отправлена в Италию для хранения в месте, где будет служить священник. В Великий четверг архиепископ Неаполя освятил картину как объект поклонения. Икону выставили в находящейся в коммуне Муньяно-ди-Наполи церкви Пресвятого Сердца Иисуса под названием «Киевская Мадонна». Икона была освящена Папой Франциском 25 марта 2022 года.

Позже Татьяна Близняк нашла убежище во Львове .

Значение 
Образ стал как иллюстрацией гуманитарного кризиса и несправедливости войны, так и символом надежды и сопротивления украинцев. В свою очередь, портрет матери Иисуса из Назарета, скрывшейся от опасности Ирода Великого, сегодня считается символом современной Марии, которая скрывается от насилия войны и кормит своего младенца, как и она.

Примечания 

Культура Киева
Вторжение России на Украину в культуре и искусстве